Příjmení Schulz (německy rychtář) (česká varianta je Šulc, podobné je Šolc) může znamenat.

 Axel Schulz (* 1959) - německý fotbalista
 Bernd Schulz (* 1960) - východoněmecký fotbalista
 Bruno Schulz (1892–1942) – polský spisovatel, literární kritik, malíř a grafik
 Ferdinand Schulz (1835–1905) – český spisovatel, novinář a kritik
 Götz George, rozený Götz Schulz (1938–2016) – německý herec
 Christian Norberg-Schulz (1926–2000) – norský historik a teoretik architektury
 Ivan Schulz (1871–1935) – český překladatel
 Jan Schulz (1899–1953) – český šachový mistr
 Josef Schulz (1840–1917) – český restaurátor a architekt
 Karel Schulz (1899–1943) – český spisovatel a kritik
 Karol Schulz (* 1974) – slovenský fotbalista
 Leopold Schulz von Straßnitzki (1743–1814) – rakouský právník, rektor olomouckého lycea
 Markus Schulz (* 1975) – německý hudební producent
 Martin Schulz (1955–2020) – německý politik
 Martin Schulz (novinář) (1954–2020) – český novinář, moderátor a režisér
 Milan Schulz (1930–2014) – český dramatik, prozaik, básník, literární kritik a publicista
 Moritz Israel Schulz (1876–1941) – český průmyslník, potravinářský a lihovarnický podnikatel židovského původu
 Theodor Schulz (1875–1945) – český hráč na historické nástroje a hudební skladatel
 Oliver Shanti, rozený Ulrich Schulz (* 1948) – německý hudebník New Age

ženská varianta
 Anežka Schulzová (1865–1905) – česká překladatelka, hudební kritička, libretistka oper Zdeňka Fibicha
 Sabina Schulzová (* 1965) – česká herečka

Podobná příjmení 
 Šulc (česká varianta)
 Schulze
 Schultz
 Shultz (americká varianta)
 Szulc (polská varianta)
 Šolc

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení